Campos heißen in der Geografie:
 Bistum Campos, katholisches Bistum in Brasilien
 Campos, Gemeinde auf Mallorca
 Campos dos Goytacazes, Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro
 Campos do Jordão, Stadt im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Provinz Daniel Campos, Provinz in Bolivien
 Campos (Póvoa de Lanhoso), Gemeinde im portugiesischen Kreis Póvoa de Lanhoso
 Campos (Vieira do Minho), Ort und ehemalige Gemeinde im portugiesischen Kreis Vieira do Minho
 Campos (Vila Nova de Cerveira), Ort und ehemalige Gemeinde im portugiesischen Kreis Vila Nova de Cerveira
 Campo (Pampa) wird das in die argentinische Pampa übergehende Grasland Südost-Brasiliens und Ost-Uruguays genannt 

Campos ist ein Familienname, siehe Campos (Familienname)

Siehe auch:
 Campos Grand Prix, spanisches Motorsportteam
 Campos-Becken, Meeresgebiet im Südatlantik von 100.000 Quadratkilometer Ausdehnung vor dem brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro mit großen Erdöl-Lagerstätten
 Campus (Begriffsklärung)